La Serie A2 2004-2005 è stata la 21ª edizione di questo torneo, che dal 1985 è la seconda divisione del campionato italiano maschile di pallanuoto.

La regular season si è svolta dal 15 gennaio all'11 giugno 2005 e le gare di play off sono state giocate il 18 25 e 29 giugno.

Le vincitrici dei due gironi, Plebiscito Padova e Circolo Nautico Salerno, si sono affermate anche negli spareggi e hanno entrambe conquistato per la prima volta la promozione nella massima serie.

Squadre partecipanti

Girone Nord

Girone Sud

Regular season

Girone Nord

Classifica

Calendario e risultati

Girone Sud

Classifica

Calendario e risultati

Play-off
Plebiscito - Cosenza 2-1

CN Salerno - Como 2-1

Verdetti
 Plebiscito PD e CN Salerno promosse in Serie A1
 Lavagna, Mameli, Messina e Volturno retrocesse in serie B

Note

Voci correlate 
Serie A1 2004-05

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 2004
Sport acquatici nel 2005
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto